Leonnorius (en grec Λεωννώριος) va ser un dels caps dels gals que van envair Macedònia i països adjacents. Quan Brennus va avançar cap a Macedònia i Grècia l'any 279 aC Leonnorius i Lutarius, amb 20.000 homes, es van dirigir a Tràcia on van assolar la regió a la vora de l'Hel·lespont. Els bizantins els van haver de pagar tribut, i els gals es van apoderar de Lisimàquia.

Leonnorius va anar a Bizanci on va demanar els mitjans per passar a l'Àsia i mentre Lutarius va capturar alguns vaixells amb els quals va poder transportar totes les seves forces a través de l'Hel·lespont.

Leonnorius era encara a Bizanci quan el rei Nicomedes I de Bitínia va demanar el seu suport en una guerra que mantenia contra un germà i contra Antíoc I Sòter, rei selèucida, i va acceptar pagar a les tropes de Lutarius i de Leonnorius i donar-los-hi els mitjans per creuar a Àsia (278 aC). Leonnorius va passar a Bitínia on se suposa que va ajudar a Nicomedes contra el seu germà Zipetes i va participar en expedicions a diverses zones. Els gals va estar-se un temps per Àsia Menor fins que es van establir al territori que va prendre el nom de Galàcia. El nom de Leonnorius no torna a aparèixer després de creuar a Àsia.

Referències 

Gals invasors dels Balcans
Cabdills gals